Pecel steht für:

 Pecel, ein indonesisches Salatgericht
 Pécel, eine ungarische Stadt im Kreis Gödöllő im Komitat Pest